Damjanovics Vazul, 18. századi városbíró
 Damjanovics Vazul (?–1830), tanító, költő